Heteroblysmia är ett släkte av skalbaggar. Heteroblysmia ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Heteroblysmia